Aurelio Genghini (1907-1993) est un athlète italien.
 (né en 1985) est un joueur de football français.
Bernard Genghini (né en 1958) est un joueur de football français.
Patronyme italien